Осник — название населённых пунктов:
 Осник — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Осник — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

См. также 
 Осники